Hilarion oder Ilarion ist die griechische Form des männlichen Vornamens Hilarius.

Namensträger 
 Hilarion von Gaza (291–371), christlicher Asket, Einsiedler und Heiliger
 Hilarion von Rostow (10. Jh.), Bischof von Rostow
 Hilarion von Kiew (11. Jh.), Metropolit von Kiew
 Hilarion, Pseudonym von Karl Otto Schmidt (1904–1977)
 Ilarion, geistlicher Name von Iwan Ohijenko (1882–1972)

Vorname 
 Hilarion Alfejew (* 1966), bis Anfang Juni 2022 Leiter des Außenamtes des Moskauer Patriarchats, seitdem Leitung der Diözese Budapest-Ungarn
 Hilarion Ballande (1820–1887), französischer Schauspieler, Dramatiker und Theaterdirektor
 Hilarion Capucci (1922–2017), syrischer griechisch-katholischer Theologe, Weihbischof des Melkitischen Patriarchats von Antiochia und politischer Aktivist
 Hilarion-François de Chevigné de Boischollet (1746–1812), römisch-katholischer Bischof des französischen Bistums Sées 
 Ilarion Ciobanu (1931–2008), rumänischer Schauspieler
 Hilarión Daza (1840–1894), Präsident von Bolivien
 Hilarion von Dorostol (1913–2009), Metropolit der Diözese von Dorostol der Bulgarisch-Orthodoxen Kirche
 Hilarion Kapral (1948–2022), Bischof der Russisch-Orthodoxen Kirche im Ausland
 Ilarion Makariopolski (1812–1875), bulgarischer Geistlicher
 Hilarion Petzold (* 1944), Hochschullehrer, Gründer des „Fritz Perls Instituts“
 Ilarion Ruvarac (1832–1905), serbisch-orthodoxer Mönchspriester und Abt des Klosters Grgeteg
 Illarion Wassiljewitsch Wassiltschikow (1776–1847), russischer General und Staatsmann

Siehe auch 
 Hilaire
 Hillary
 St. Hilarion

Männlicher Vorname